Accadiesi – abitanti di Accadia
Accadiesi – abitanti di Agata delle Noci